Балка Куплеваха — балка (річка) в Україні у Харківському районі Харківської області. Ліва притока річки Харків (басейн Дону).

Опис 
Довжина балки приблизно 3,11 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 2,67 км, коефіцієнт звивистості річки — 1,16. Формується декількома загатами.

Розташування 
Бере початок на північно-західній стороні від села Момотове. Тече переважно на північний захід через село Циркуни і впадає у річку Харків, ліву притоку річки Лопані.

Цікаві факти 
 У XX столітті на балці існували молочно-тваринна ферма (МТФ) та багато газових свердловин, а у XIX столітті — декілька вітряних млинів.

Примітки

Джерела 
 Словник гідронімів України  / Ред. кол.: А. П. Непокупний, О. С. Стрижак (заст. голови), К. К. Цілуйко (голова); Укладачі: І. М. Желєзняк, А. П. Корепанова, Л. Т. Масенко, А. П. Непокупний, В. В. Німчук, Є. С. Отін, О. С. Стрижак, К. К. Цілуйко. АН УРСР. Ордена Трудового червоного прапора Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні, Українська ономастична комісія. – К.: Наукова думка, 1979. – С. 302

Малі річки України
Річки Харківської області
Річки Харківського району